Athol est un nom écossais, porté aussi par plusieurs lieux:

Australie 
Athol (Nouvelles Galles du Sud)

Canada
Atholville
Blair-Athol
Athol (Nouvelle-Écosse)
Athol Road (Nouvelle-Écosse)
Athol Station (Nouvelle-Écosse)
South Athol (Nouvelle-Écosse)
Athol (comté de Prince Edward)
Athol (Stormont)

Nouvelle-Zélande  
Athol (Nouvelle-Zélande)

Royaume-Uni 
Athol (Perthshire)

États-Unis 
Athol (Idaho) 
Athol (Kansas) 
Athol (Kentucky)
Athol (Maryland)
Athol (Massachusetts)
 Athol (CDP) (Massachusetts)
Athol (New York)
 Athol (Caroline du Nord)
Athol (Dakota du Sud)

Voir aussi 
Atholl

Homonymie de toponyme